

Geografia
 Penta – frazione italiana del comune di Fisciano (SA)
 Penta di Casinca – Comune francese del dipartimento della Corsica settentrionale (Corsica)

Persone 
 Francesco Penta – geologo italiano 
 Pasquale Penta – (1859-1904) medico e criminologo italiano

Scienze
 Penta – in greco moderno e antico "penta" (πεντα) indica il numero cinque, ed è utilizzato come prefisso nella nomenclatura scientifica 
 Gynostemma pentaphyllum – pianta della famiglia delle cucurbitaceae il cui tè è conosciuto anche come Penta tea
 Pentaclorofenolo – composto chimico

Altro
 PENTA – Pena Transportes Aereos, compagnia aerea 
 Volvo Penta – settore economico sussidiario della Volvo